Bama ist ein Departement in der Provinz Houet in der Region Hauts-Bassins im westafrikanischen Staat Burkina Faso. Im Jahr 2006 hatte das Departement  Einwohner.

Gliederung 
Das Departement Bama besteht aus folgenden Ortschaften mit 23.679 Wahlberechtigten (2016):

Einzelnachweise 

Ort in Afrika